My Favorite Things steht für:
 My Favorite Things (Lied), ein Lied aus dem Musical The Sound of Music und dem gleichnamigen Film
 My Favorite Things (Album), ein Jazz-Album von John Coltrane

Siehe auch:
 My Favorite Things: Coltrane at Newport, ein Jazz-Album des John Coltrane Quartets